Окно:

 Окно́ — элемент стены дома.
 Окно (информатика) — часть графического интерфейса.
 Окно — промежуток времени в расписании работ, занятий и т. п. В частности:
 Окно — плановый перерыв в движении поездов;
 Окно у учителей — незанятый урок;
 Окно у ракетчиков — расчётный период времени, в течение которого должна быть запущена ракета для вывода космического аппарата на определённую орбиту.
 Окно (анатомия) — отверстие в кости.
 Окно в спектральном анализе — весовая функция.
 «Окно» — оптико-электронный комплекс контроля космического пространства в составе космических войск России близ города Нурек, Таджикистан.
 Окно (мультфильм):
 Окно (мультфильм, 1966);
 Окно (мультфильм, 1986).
 Окно — литературный журнал альманашного типа.

 Топоним на Украине:
 Окно — село, Городенковский район, Ивано-Франковская область.
 Окно — село, Гусятинский район, Тернопольская область.
 Окно — село, Заставновский район, Черновицкая область.

См. также 
 Окна